

События 
 Консулы: Спурий Постумий Альбин Магн (патриций) и Луций Кальпурний Пизон Цезонин (плебей); проконсул: Маний Манилий (в Африке); претор: Квинт Цецилий Метелл Македонский (в Македонии); пропретор: Публий Ювентий Тална (в Македонии); квестор: Луций Фульциний (в Македонии); монетные триумвиры: Квинт Марций Либон, Луций Семпроний Питион и Марк Атилий Серран.
 Вириат нанёс римлянам ряд серьёзных поражений. Племена кельтиберов и других присоединялись к лузитанам. Вириаф провозглашён царём.
 148—118 — Царь Нумидии Миципса.
 Римляне Квинта Цецилия Метелла дважды разбили войско Андриска с помощью Пергама. Пленение Андриска. Превращение Македонии в провинцию.
 Глава Ахейского союза Диэй начал вооружённую борьбу с Спартой.
 Строительство  в центральной Ирландии.

Скончались 
 Марк Клавдий Марцелл — видный римский военачальник, трёхкратный консул (в 166, 155 и 152 годах до н. э.);
 148, ок. — Публий Ювентий Тална, претор предыдущего года, направленный сенатом в Фессалию (Македония), занятую Андриском.

См. также

Примечания